Sulasalmensaari kan syfta på:
Sulasalmensaari (ö i Nammijärvi, Enare), ö i Enare,  (1 ha)
Sulasalmensaari (ö i Enare träsk), ö i Enare,  (2 ha)
Sulasalmensaari (ö i Enare träsk, Enare), ö i Enare,  (4 ha)